Ларибуазьер (Ла Рибуазьер) — французская фамилия.

Носители 
 Ларибуазьер, Жан Амбруаз Бастон де — французский генерал эпохи Наполеоновских войн.
 Ларибуазьер, Оноре Шарль Бастон де — французский полковник, сенатор, сын предыдущего.

Прочее 
 Госпиталь Ларибуазьер — больница в Париже, основанная Оноре де Ларибуазьером.